Popkin ist der Familienname folgender Personen:

 Cedric Popkin (1891–1968), australischer Luftabwehr-MG Schütze
 John Snelling Popkin (1771–1852), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Lenny Popkin (* 1941), amerikanischer Jazzmusiker
 Richard H. Popkin (1923–2005), amerikanischer Philosophiehistoriker
 Ruth Popkin († 2015), US-amerikanische Zionistin
 Zelda Popkin (1898–1983), US-amerikanische Kriminalschriftstellerin und freie Journalistin